

Codici 
 VRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Værøy (Norvegia)

Geografia 
 Vry  – un comune francese situato nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena